Gossos puede referirse a:

 Gossos, grupo musical español que canta en catalán.
 El nombre común de la planta Tribulus terrestris.